Battaglia di Stralsunda (1628) – battaglia della fase danese della Guerra dei trent'anni
 Battaglia di Stralsunda (1715) – battaglia della Grande Guerra del Nord
 Battaglia di Stralsunda (1809) – battaglia della guerra della quinta coalizione